Salvador Urbina kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Salvador Urbina, Ángel Albino Corzo, Chiapas, 
 Salvador Urbina, Chiapa de Corzo, Chiapas, 
 Salvador Urbina, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar